Les Péripéties de Tif est la cinquième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. En fait, cette histoire est la suite de "Tif et Tondu dans la tourmente" restée inachevée le 29 mai 1941, une histoire qui sera colorisée.

Univers

Résumé 
Tif et Tondu affrontent les mutins de l'épisode précédent sur une île mystérieuse et pleine de périls.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Les mutins, notamment le capitaine, son lieutenant, et le chef machiniste

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1941
Histoire publiée pour la première fois en 1942